Нововокза́льная у́лица (вариант написания — Ново-Вокзальная) — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Нововокзальная улица — улица в Волгограде.
 Ново-Вокзальная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Нововокзальная улица — улица в Киеве.